Peppino Capotondi est un acteur belge d'origine italienne.

Actif dans le théâtre, mêlant interprétation et mise en scène, il est aussi actif dans le doublage au sein de l'animation. Il a notamment prêté sa voix au personnage Orochimaru et autres dans la saga Naruto, Leichter dans Yu-Gi-Oh! entre autres,  et  dans Franklin ou encore Skales dans Ninjago.

Biographie 
En 2006, il fait partie du casting vocal du court métrage d'animation Le Cid d'Emmanuelle Gorgiard, qui a été récompensé en 2006 par le Prix du meilleur court métrage en HD au Festival du film 2006 et par le Prix Procirep du producteur de télévision 2011 catégorie animation.

En 2009, il est la voix de Barbe Bleue / Baloo / les Nains dans le film d'animation Kérity, la maison des contes.

En 2013, il fait partie de la pièce de théâtre amateur Sur les traces de Landru, tenant le rôle-titre.

Depuis 2015, il est formateur pour l'Atelier théâtral des institutions européennes (ATIE).

Théâtre 

 Interprétation
 1992-1993 : Commedia all'Improviso : Pantalon
 1993-1994 : La Collection''', Théâtre du Méridien
 1993-1994 : Thyl Ulenspiegel, Mouvance
 1997-1998 : De Sade, Juliette, Nouveau Théâtre du Méridien (voix)
 2013 : Sur les traces de Landru de Michel Gervais, mise en scène par Rita Sallustio, Atelier Théâtral des Institutions Européennes (ATIE) : Landru

 Mise en scène / régie
 1993-1994 : Le Canevas du diable 1993-1994 : Commedia all'Improviso Doublage 
 Cinéma 
 Films 
 1986 : Labyrinthe : un garde-chien et un fêtard
 2002 : Big Trouble : Leonard Ferroni (Jack Kehler)
 2008 : Le Trésor perdu du Grand Canyon : Hugo San Martin (Luis Javier)
 2010 : Rust : Travis (Lloyd Allen Warner)
 2013 : La grande bellezza : Lello Cava (Carlo Buccirosso)
 2014 : Puzzle : Giuseppe (Bob Messini)
 2016 : Une belle rencontre : Sammy Smith (Eddie Marsan)

 Films d'animation 

 1968 : Horus, prince du Soleil : Drago
 1980 : Phénix, l'oiseau de feu :  
 1985 : Les Maîtres de l'univers : Le Secret de l'épée : Skeletor
 1985 : Les Maîtres de l'univers : La Revanche de Skeletor : Skeletor
 1993 : Art of Fighting : Ryuhaku Todoh
 1996 : Jungle Jack 2 : La Star de la Jungle : 
 1996 : La Flèche bleue : le pilote
 1997 : Bobo et ses amis : Pike Fino
 1997 : Léo, roi de la jungle : la souris
 2001 : Initial D: Firth Stage : Yochima
 2004 :  : Pagan
 2004 : Dead Leaves : 777
 2004 : T'choupi : des déménageurs
 2005 : Inspecteur Gadget et le Ptérodactyle Géant : Inspecteur Gadget
 2006 : Le Cid : ?
 2006 : Amer Béton : voix additionnelles
 2007 : Naruto Shippuden : Un funeste présage : Gitai
 2007 : Winx Club : Le Secret du royaume perdu : Wizgiz
 2008 : Naruto Shippuden : Les Liens : Orochimaru
 2009 : Kérity, la maison des contes : Barbe Bleue, Baloo et les Nains
 2012 : Lettre à Momo : Ma'am
 2013 : Albator, corsaire de l'espace : un membre de l'équipage
 2014 : Doraemon et moi : le professeur de Nobita
 2016 : One Piece: Gold : voix additionnelles
 2019 : One Piece: Stampede : voix additionnelles
 2021 : Koati : Cocopa
 2022 : Le Royaume des étoiles : voix additionnelles

 Télévision 
 Téléfilms 
 2008 : Dame Hiver : Carlos (Arthur et Joseph W. Terry)
 2009 : La Gardeuse d'oies : Voix de Grand-mère (Roz Ryan)
 2010 : Ma baby-sitter est un vampire : Ross Morgan, le père d'Ethan (Ari Cohen)
 2010 : La Princesse au petit pois : Prince Larry
 2011 : Cendrillon : Roi du Pôle-Nord "P.N."
 2015 : Descendants : Jafar (Maz Jobrani/J. Pelphrey)

 Séries télévisées 
 Floricienta : Détective
 Doctor Who : Septième Docteur
 Les Contes de Grimm : Les Pélicans
 Ma baby-sitter est un vampire : Ross Morgan
 2015-2020 : Henry Danger :  Schwoz Schwartz
 2016-2018 : Soy Luna : Victorino Wang (Luis Asato)
 Chica Vampiro : Francesco Colmillone
 La casa de papel : Rustino, un paysan ( ? ) (partie 3)

 Séries d'animation 
 Les 7N : Boule de cristal
 Winx Club : Professeur Wizgiz
 Beyblade : Billy
 Camp Lazlo : Raj
 Carland Cross : Bardolph Snoops
 Cyborg 009 : GB / 007
 Dinosaur King : Ed
 Dreamkix : Ronaldo et Miro
 Elfen lied : Diverses voix 
 Eureka Seven : Dewey Novak 
 Flipper et Lopaka : Dexter + diverses voix
 Franklin :  et 
 Harry et ses dinosaures : Pterence (saison 2)
 Hero: 108 : Maître Mordicus + voix diverses
 Initial D : Toshiya Jōshima
  : Benjamin Bright, Sir Hamglor

 Jacob Jacob : Léonard "Léo" Ouzbek
 Jojo et Paco : Pélican #1
 Kick Kasskoo : Billy le manchot
 Kiki, le kiki de tous les kikis : Les Pélicans / Antonio
La Brigade des contes de fées : Le chef de police
 Le Monde secret du Père Noël : Voix dans la tête du Père Noël
 Les Chevaliers du Zodiaque : Lobé de Dit
 Le Monde incroyable de Gumball : Miss Simian
 Les Jules, chienne de vie... : Diverses voix
 Loulou de Montmartre : Père Ménard
 Medabots : voix de Poulpor
 Moby Dick et le Secret de Mu : Zû
 Naruto : Orochimaru, Gatô, Zaku Abumi, Shiin, Hokushin, Sakumo Hatake, Yurinojô et Murakumo Kurama
 Naruto Shippuden : Orochimaru
 Ned et son triton : Eric Flemkin
 Ninjago : Skales
 Pinky Dinky Doo : Cochin d'Inde et voix diverses
 Rock Lee : Les Péripéties d'un ninja en herbe : Orochimaru
 Univers de Saiyuki : Diverses voix
 Slash : Can #1
 Slugterra : Pronto
 Star Wars Rebels : Quarrie, voix diverses
 Star Wars Resistance : voix diverses
 Street Fighter 2 V : Balrog
 Tracey McBean : Monsieur Longbottom
 Transformers : Beast Machines : Chauvesoucri
 Transformers : Prime : Ratchet
 Transformers: Robots in Disguise : Ratchet, Vertebreak
 Trio de choc : Quba
 Viewtiful Joe : Jokester ()
 Shin Chan : Monsieur Enzo
 Yu-Gi-Oh! : Leichter, Croquet, Lumis, Arthur Hopkins (saisons 4 et 5), Rex Raptor ()
 Yu-Gi-Oh! GX : Sartyr (Kabayama au Japon) aka Don Simon le Masque au Curry (saison 2) Aggretsuko : Kabae

 Notes et références 
 Notes 
 
 Références 

 Liens externes 
 
 Peppino Capotondi sur La Tour des héros Peppino Capotondi sur Planète Jeunesse''

Acteur belge
Acteur belge de doublage
Naissance en août 1963